Baigneuse est une sculpture de Christophe-Gabriel Allegrain.
 Baigneuse est une peinture de Joan Miró.